Bariro peut désigner :

Bariro : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 Bariro : capitale de la paroisse civile de Bariro, dans la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme